Мишель Экерс (; род. 1 февраля 1966, Санта-Клара, Калифорния, США) — американская футболистка, олимпийская чемпионка в составе сборной США. Одна из главных инициаторов создания Американской ассоциации футболистов, а также участница чемпионата мира по футболу среди женщин в 1999, который завершился победой США. Член Национального футбольного зала славы.

Биография 
Родилась в семье Роберта и Анны Экерс в Санта-Кларе, Калифорния. Выросла в пригороде Сиэтла. Окончила Шокрестскую Высшую школу. Трижды называлась All — America пока посещала школу.

Затем Экерс поступила в университет Центральной Флориды, где 4 раза выбиралась All — America Национальной спортивной студенческой ассоциацией.

Карьера в национальной сборной 
В августе 1985 Экерс играла в первой Национальной женской сборной США по футболу. В связи с повреждением лодыжки она не смогла сыграть в первом матче. Однако она играла во втором матче со сборной Германии и забила второй гол. Матч завершился вничью 2:2.
Экерс забила 15 голов в 24 матчах за сборную США в период с 1985 по 1990 годы перед тем, как установила командный рекорд, забив 39 голов в 26 матчах в сезоне 1991 года. В 1990—1991 годах называлась женской футбольной ассоциацией США спортсменом года. Также она стала лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу среди женщин 1991 года, который проходил в Китае, забив 10 голов, включая 5 в одном матче. Это позволило женской сборной США по футболу стать первыми чемпионами мира, победив Норвегию в финале 2:1. Экерс забила оба гола.

В 1996 году Экерс вновь играла в составе женской сборной США по футболу на летних олимпийских играх в Атланте, где была снова выиграна золотая медаль. 7 июня 1998 года она была удостоена ордена ФИФА  «за заслуги», самой престижной награды этой организации, за вклад в развитие футбола.
Снова вошла в состав национальной сборной во время чемпионата мира 1999 года, выиграв его.
Незадолго до летних Олимпийских игр 2000 г. в Сиднее ушла из национальной сборной, став вторым бомбардиром в её истории (после Миа Хэмм), забив 105 голов и сделав 37 голевых передач.

После ухода из футбола 
После ухода из футбола Экерс продолжала пропагандировать игру, а также написала несколько книг.
В 2002 году она была избрана ФИФА игроком столетия, разделив эту награду с китаянкой Сун Вэн.
В 2004 она и Хэмм стали в списке 125 величайших живущих игроков единственными женщинами (список ФИФА 100, составленный Пеле). Также в 2004 году Экерс была включена в национальный футбольный зал славы США.
В настоящее время она живёт с мужем и ребёнком в Чалуота, Флорида, к северо-востоку от Орландо, Флорида. Занимается спасением лошадей.

Ссылки 
 National Soccer Hall of Fame biography
 Michelle Akers' U.S. Olympic Team bio
 Michelle Akers horse rescue website

Футболистки США
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по футболу среди женщин
ФИФА 100